Камени може да се отнася за:

Географски обекти 
 Неа Камени – малък необитаем гръцки остров от архипелага Санторини.

Личности 
 Карлос Камени – камерунски футболист

 Ференц Кемени – унгарски писател, преподавател и хуманист, номиниран за Нобелова награда за литература през 1901 и 1902 г.